

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Petc“ beginnt.

Petc 



Petch 
 Petch Laohaserikul (* 1998), thailändischer Fußballspieler
 Petchey, Mark (* 1970), britischer Tennisspieler
 Petchkoom, Worapoj (* 1981), thailändischer Boxer
 Petchtai Wongkamlao (* 1965), thailändischer Schauspieler, Stand-Up-Comedian, Fernsehmoderator und Filmregisseur

Petco 
 Petcov, Serguey, bulgarischer Physiker

Petcu 
 Petcu, Ioan (* 1959), rumänischer Fußballspieler